La Copa del Rey d'handbol 2007 es va jugar a Altea entre el 7 i l'11 de març de 2007.

Hi van participar els set primers equips de la classificació de la Lliga ASOBAL 2006/07 al final de la primera volta i l'amfitrió, l'Altea. La resta de participants van ser: Portland San Antonio, Balonmano Ciudad Real, Ademar León, Barça, Club Balonmano Valladolid, Balonmano Aragón i l'Algeciras Balonmano.

Copa del Rei d'handbol

Referències 

Copa espanyola d'handbol